Posljednje ragbijačko prvenstvo SFRJ održano 1990./91. je osvojio beogradski Partizan.

Ljestvice

A grupa

Izvori 
 Arambašić Vjekoslav i dr: 50 godina Nade: 1959. – 2009., Split, 2009.

1990-91